JAJ est un sigle qui peut désigner :
 Juge Arbitre Jeune, au handball ;
 Jeux africains de la jeunesse, une compétition internationale multisportive qui a lieu tous les 4 ans, indépendamment des Jeux africains et organisée par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).
Acronyme de l'anglais "Just a Joke" traduit par "Juste une blaque"